Miko steht für:

 Miko (Berufsbezeichnung), Angestellte in einem Shintō-Schrein
 Miko (Künstlerin) (* 1961), deutsche Sängerin

Miko oder Mikó ist der Familienname folgender Personen:
 András Mikó (1922–1998), ungarischer Regisseur 
 Diosdado Miko Eyanga (* 1990), äquatorialguineischer Schwimmer
 Imre Mikó (1805–1876), ungarischer Politiker, Minister und Historiker
 Izabella Miko (* 1981), US-amerikanisch-polnische Schauspielerin
 Lukas Miko (* 1971), österreichischer Schauspieler
 Vladimír Miko (1943–2017), tschechoslowakischer Tischtennisspieler
 William Miko (* 1961), sambischer Maler 

MiKO steht als Abkürzung für:
 Mitteilungen zu den Kulturgütern der Orden, österreichische Fachzeitschrift

Siehe auch:
 Micko
 Mico
 Mikko

Abkürzung